Sécant est un adjectif issu du latin . Sa forme au féminin, sécante, est utilisée comme nom.

Sciences et techniques

Mathématiques 
 En analyse :
 la sécante est une fonction trigonométrique ;
 d'autres fonctions ont un nom faisant référence à la fonction précédente :
 arc sécante, sécante hyperbolique,
 cosécante, cosécante hyperbolique.
 En analyse numérique :
 la méthode de la sécante est un algorithme de recherche d'un zéro d'une fonction ;
 la méthode des plans sécants est une méthode d'optimisation linéaire en nombres entiers, utilisée pour trouver une solution entière d'un problème d'optimisation linéaire.
 En géométrie :
 une droite est sécante à un objet géométrique lorsqu'elle coupe cet autre objet, c'est-à-dire qu'elle a un point commun avec l'objet sans lui être tangente. S'il n'y a pas de confusion possible, les droites sécantes à l'objet sont simplement appelées sécantes ;
 Deux plans sont sécants s'ils ont une droite commune sans être confondus ;
 Deux cercles sont sécants s'ils ont deux points d'intersection.
 En théorie des probabilités et en statistique, la loi sécante hyperbolique est une loi de probabilité continue.

Sciences humaines et sociales

Linguistique 
 L'opposition aspectuelle sécant/non-sécant (ou sécant/global) est une opposition grammaticale.

Culture et société

Typographie 
 Une sécante est un petit trait horizontal rattaché au fut de certaines lettres dans certaines polices de caractères.